Cellulare – furgone adibito al trasporto dei detenuti; per estensione il termine designa anche l'automezzo utilizzato dalla Polizia di Stato per il trasporto del proprio personale
Telefono cellulare – apparecchio radio mobile terminale ricetrasmittente per la comunicazione in radiotelefonia sull'interfaccia radio di accesso di una rete cellulare
 Termine riferito a ciò che è composto di cellule (organismo cellulare)

Altri progetti